Юрий Иванович Колосов (1927—2016) — историк, участник Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда.

Биография 
Ю. И. Колосов родился 19 июня 1927 года в Ленинграде.

Во время Великой Отечественной войны Юрий Иванович принимал участие в обороне Ленинграда. В ноябре 1941 года, когда он учился в шестом классе школы, он вступил в полувоенное формирование для строительства внутреннего пояса обороны. Колосов принимал участие в создании оборонительных сооружений в городе. В 1942 году он был ранен, и ему пришлось лечиться в госпитале.

В 1946 году после окончания школы № 123 Выборгского района с серебряной медалью он поступил на химический факультет Ленинградского государственного университета. За общественную и научную работу Юрий Иванович получил разрешение ректора на обучение на двух факультетах и был принят на заочное отделение исторического факультета, которое окончил в 1953 году.

Затем Колосов был заместителем начальника лаборатории Государственного института прикладной химии. В 1982—1990 годы Ю. И. Колосов возглавлял союз «Юные участники обороны Ленинграда». В 1994—1995 годах Юрий Иванович исполнял обязанности директора музея обороны и блокады Ленинграда. Он также был президентом Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград и педагогом—консультантом Санкт-Петербургского городского дворца творчества.

Колосов Ю. И. умер 12 мая 2016 года.

Монографии 
 Из опыта политехнического обучения в преподавании химии в средней школе. — М: Издательство Академии пед. наук РСФСР, 1957.

Литература 
 Большая биографическая энциклопедия, 2009.
 История Петербурга. Выпуски 5-10. — Издательство «Нестор», 2002.
 Наследие и современность: информационный сборник. — М: Российская академия наук, Российский НИИ культурного и природного наследия, 1995.

Примечания 

Персоналии:Блокада Ленинграда
Историки СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического университета
Участники битвы за Ленинград
Директора музеев России
Персоналии по алфавиту